Флористика:
Флористика — різновид декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.
Флористика — розділ ботаніки.